Летняя Универсиада 1987 — XIV летняя Универсиада, была проведена в хорватском Загребе (Югославия) с 8 по 19 июля 1987 года. В универсиаде приняло участие 6 тысяч 423 спортсмена из 122 стран. Соревнования прошли на стадионе Максимир.

Символ 
Символом соревнований стала белка Заги, обитающая в городских парках Загреба. По замыслу автора () белка воплощает спортивный динамизм, а также весёлость, которая является прикрытием для осмотрительности. Доброжелательность и место проведения олимпиады подчёркивает маленькая чёрная шляпа, характерный элемент народного костюма в этой местности, снятая в знак приветствия.

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|-
||1|||| 27 ||20|| 24 ||71
|-
||2|||| 23 ||33 ||19 ||75
|-
||3|| Румыния||21 ||13|| 9 ||43
|-
||4|||| 12 ||8 ||10 ||30
|-
||5||||11 ||8 ||10 ||29
|-  style="background:#ccccff"
||6|||| 7 ||7 ||5 ||19
|-
||7|| ||5 ||3 ||5 ||13
|-
||8|||| 4 ||3 ||5|| 12
|-
||9||||4 ||1|| 4 ||9
|-
||10||||3 ||10 ||8 ||21
|-
||11|||| 3 ||5 ||5 ||13
|-
||12|| Болгария||3 ||4 ||1|| 8
|-
||13||||3 ||3 ||6 ||12
|-
||14|||| 3 ||1 ||2 ||6
|-
||15|||| 1 ||3 ||2 ||6
|-
||16|||| 1 ||2 ||2 ||5
|-
||17|||| 1 ||2 ||1 ||4
|-
||18|||| 1 ||1 ||1 ||3
|-
||19|||| 1 ||1 ||0 ||2
|-
||19|||| 1 ||1 ||0 ||2
|-
||21|||| 1 ||0 ||1 ||2
|-
||22|||| 1 ||0 ||0 ||1
|-
||22|||| 1 ||0 ||0 ||1
|-
||22|||| 1 ||0 ||0 ||1
|-
||25|||| 0||3|| 3|| 6
|-
||26||||0|| 2|| 5|| 7
|-
||27||||0||1|| 3|| 4
|-
||28||||0||1|| 1|| 2
|-
||29|| Бразилия|| 0 || 1 || 0||1
|-
||29|||| 0 || 1 || 0||1
|-
||29|||| 0 || 1 || 0||1
|-
||32|||| 0 || 0|| 2 ||2
|-
||33|||| 0||  0||1 ||1
|-
||33|||| 0|| 0 || 1 ||1
|-
||33|||| 0 ||0 ||1 ||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего ||139 ||139 ||137 ||415
|}

См. также 
 Футбол на летней Универсиаде 1987

Примечания

Ссылки 
 Zagreb Welcomes the XIVmer Universiade by Van Mecanovic president of the Yugoslavian Olympic Comittee
 История универсиад — сайт FISU